Police har flere betydninger:

 Police, Polen – en polsk by
Police-sletten - en slette i det vestlige Polen
 The Police – en musikgruppe
 Forsikringspolice – en kontrakt
 Police (film) – en fransk film fra 1985
 Police Academy (tv-serie) - en animeret tv-serie
 Police Squad! - en komedieserie fra 1982
 Police nationale - et politi i Frankrig